Set-up: é o tempo decorrido para a troca (ferramenta, programa, equipamento) de um processo em execução até a inicialização do próximo processo. Como exemplo prático sobre set-up, pense no tempo que leva para trocar o pneu de um carro comum e compare com o tempo que uma equipe de Fórmula 1 leva para trocar o pneu de um carro de corrida. O tempo de set-up do carro comum é bem maior do que o set-up de uma equipe de Fórmula 1.
Também pode ser utilizado na computação, o Google Chrome tem uma configuração de setup, onde você pode alterar as configurações para utilizar da melhor forma que você deseja.
Em jogos também é muito comum encontrar este tipo de configuração, você pode mudar certos aspectos dos jogos para torná-lo melhor para você jogar, esta é, dentro da computação, a principal função de um setup

Logística
Palavras, frases e expressões em inglês